A lap egyes klórvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található klórvegyületek összegképlete

További klórvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Klór
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia klórt tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák